Unidad Nacional steht für politische Gruppierungen
 Unidad Nacional (Bolivien), 
 Unidad Nacional (Venezuela), 
 Unidad Nacional (Kolumbien), 
 Alianza Electoral Unidad Nacional, Peru
 Alianza por la Unidad Nacional, Spanien
 Unidad Nacional (Uruguay),